Kim Dejong (1962) dél-koreai  dél-koreai nemzetközi labdarúgó-partbíró
 Kim Dejong (1975) dél-koreai vitorlázó, olimpikon